

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lansing – città della Contea di Ashe, Carolina del Nord
 Lansing – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Lansing – città della Contea di Allamakee, Iowa
 Lansing – città della Contea di Leavenworth, Kansas
 Lansing – capitale del Michigan
 Lansing – città della Contea di Tompkins, New York

Persone 
 Alfred Lansing – giornalista e saggista statunitense
 Edward Lansing – golfista statunitense
 Robert Lansing – attore statunitense
 Robert Lansing – politico e avvocato statunitense
 Sherry Lansing – produttrice cinematografica e attrice statunitense